Escaler ist der Familienname folgender Personen:

 Federico O. Escaler (1922–2015), philippinischer Geistlicher, Prälat von Ipil
 Narcisa Escaler (* 1944), philippinische Diplomatin, Managerin und Unternehmerin